Абрахам Якоб ван дер Аа (; 7 декабря 1792, Амстердам — 21 марта 1857, Горинхем) — нидерландский литератор, составитель географического и биографического справочника Нидерландов.

Биография 
Родился 7 декабря 1792 года в Амстердаме в семье адвоката. Отец - Жан Пьер Батист Шарл ван дер Аа (1770-1812), мать -  Франсинка Адриана Барта ван Пене, брат - Кристиан Петрус Робиде ван дер Аа (1791-1851). С 6 до 12 лет посещал дневную школу в Амстелвене, затем год учился в частном пансионе; некоторое время ходил в латинскую школу в Лейдене, где тогда жил с родителями. После был отправлен в Германию, в город Линген, где изучал древние языки.

По возвращении в Лейден в 1810 году учился там в медицинской школе, но был вынужден её оставить после смерти отца. Позднее проходил обязательную военную службу (до 1817 года). Проходил службу на морском флоте и попал на новый фрегат военно-морского флота под французским командованием, который был побежден англичанами в его первом путешествии (отбыл два месяца лишения свободы в Англии). Как то  попытавшись открыть в Лёвене книжный магазин, стал учителем нидерландского языка. После 1839 года переехал в Горинхем, где создал несколько справочных трудов, в том числе «Географический справочник Нидерландов» () и «Биографический справочник Нидерландов» ()

Его 14-томный географический справочник, созданный при помощи большого числа краеведов и других географов, охватывал сведения о  Нидерландах, Люксембурге и нидерландских колониях.

Умер 21 марта 1857 года в Горинхеме.

Работы 
 Abraham Jacob van der Aa ist Verfasser und Herausgeber mehrerer Nachschlagewerke.
 Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters
 Biographisch Woordenboek der Nederlanden
 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden
 Aardrijkskundig Woordenboek van Noord-Brabant. Breda, 1832
 Herinneringen uit het gebied der geschiedenis. Amsterdam 1835
 Nieuwe herinneringen. Amsterdam 1837
 Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden. Gorinchem 1841
 Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Amsterdam 1844-1846 3. Teile
 Geschiedkundig beschrijving van Breda. Gorinchem 1845
 Nederlandsch Oost-Indië. Amsterdam und Breda, 1846-57, 4 Teile;
 Beschrijving van den Krimpener en den Loopikerwaard., Schoonh. 1847
 Nederland, handboekje voor reizigers. Amsterdam 1849
 Lotgevallen van Willem Heenvliet. Amsterdam 1851;
 Biografisch Woordenboek. der Nederlanden. Haarlem 1851-57;
 Beknopt Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Gorinchem 1851-54
 Bloemlezing uit [Van Effen's] Spectator. In: Klassiek en Letterkundig Pantheon 1855,
 Parelen uit de lettervruchten van Nederl. dichteressen., Amsterdam 1856
 Ons Vaderland en zijne bewoners., Amsterdam 1855-57

Примечания

Ссылки 
 «Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden» онлайн

Нидерландские писатели